Джон Герретт (,  17 червня 1951, Трентон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

1971 року був обраний на драфті НХЛ під 38-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Ричмонд Робінс», «Фредеріктон Експрес», «Міннесота Файтінг Сейнтс», «Торонто Торос», «Бірмінгем Буллз», «Нью-Інгленд Вейлерс», «Гартфорд Вейлерс», «Квебек Нордікс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 216 матчів у НХЛ, включаючи 9 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1983.

Робота на ТБ 
Після завершення кар'єри гравця з 1985 по 2014 працював коментатором на матчах НХЛ, а також зокрема аналітиком на матчах «Калгарі Флеймс».

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Американські спортивні коментатори